Il singolare femminile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Marija Šarapova che ha battuto in finale Mashona Washington 6-0, 6-1.

Teste di serie

 Marija Šarapova (campionessa)
 Tatiana Golovin (secondo turno)
 Shinobu Asagoe (primo turno)
 Kristina Brandi (secondo turno)

 Meghann Shaughnessy (primo turno)
 Nicole Pratt (primo turno)
 Klára Koukalová (semifinali)
 Arantxa Parra Santonja (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 2004